Courtenay pode referir-se a:

Courtenay (Colúmbia Britânica), cidade do Canadá.
Courtenay (Isère), comuna francesa, departamento de Isère.
Courtenay (Loiret), comuna francesa, departamento de Loiret.

Desambiguação